Langelurillus  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Девять описанных в роде видов распространены в странах Центральной Африки.

Виды 
 Langelurillus alboguttatus Wesolowska & Russell-Smith, 2000 — Танзания
 Langelurillus difficilis Wesolowska & Russell-Smith, 2000 — Танзания
 Langelurillus furcatus Wesolowska & Russell-Smith, 2000 — Танзания
 Langelurillus holmi Próchniewicz, 1994 — Кения
 Langelurillus horrifer Rollard & Wesolowska, 2002 — Гвинея
 Langelurillus manifestus Wesolowska & Russell-Smith, 2000 — Танзания
 Langelurillus nigritus (Berland & Millot, 1941) — Гвинея, Кот-д’Ивуар
 Langelurillus primus Próchniewicz, 1994 — Кения 
 Langelurillus spinosus Próchniewicz, 1994 — Кения

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных